Nisshin  o Nissin puede hacer referencia a:

Geografía 
 Nisshin, una ciudad en la prefectura de Aichi, cerca de Nagoya, Japón.

Buques 
Varios buques de guerra de la Armada Imperial Japonesa han recibido este nombre:
 Nisshin, corbeta cedida por el clan Hizen a la Armada Imperial Japonesa. Reclasificado como crucero en 1882.
 Nisshin, crucero Clase Giuseppe Garibaldi, originalmente bautizado Roca, vendido a Argentina que lo rebautizó Mariano Moreno, y vendido finalmente a Japón. Fue dañado en la Batalla de Tsushima.
 Nisshin, portahidros hundido en el estrecho de Bougainville en julio de 1943.

También varios buques civiles han recibido el nombre, añadiendo el típico sufijo "maru":
 Nisshin Maru, mercante empleado como petrolero de flota, hundido en 1944.
 Nisshin Maru 2, mercante empleado como petrolero de flota, hundido en 1943.
 Nisshin Maru, buque-factoría ballenero.

Otros 
También puede referirse a varias compañías, que en ocasiones emplean la grafía alterna Nissin:
Nissin Foods, una empresa japonesa que fabrica ramen instantáneo.
Nissin Kogyo, compañía fabricante de frenos para automóviles y componentes relacionados.